Haraszti ist ein mehrmals vorkommender Ortsname im ungarischen Sprachraum.

Haraszti ist der Name folgender Personen:
 Eva Haraszti-Taylor (1923–2005), ungarische Historikerin
 Gyula Haraszti (1858–1921), ungarischer Hungarologe, Romanist und Französist
 Mária Haraszti (* 1959), ungarische Schriftstellerin
 Miklós Haraszti (* 1945), ungarischer Schriftsteller, Dissident, Journalist und Politiker
 Sándor Haraszti (1897–1982), ungarischer kommunistischer Politiker und Journalist